

Топоніми 
 Цуруока

Персоналії 
Цуруока — японське прізвище.